Копланд може да се отнася за:
 Арън Копланд (1900-1990), американски композитор
 Дъглас Копланд (р. 1961), канадски писател